Frolov (masculin ; ) ou Frolova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Frolov (1982-), joueur de hockey sur glace russe.
 Dmitri Frolov (1966-), joueur de hockey sur glace russe.
 Ielena Frolova (1969-), compositrice, poétesse et interprète russe.
 Ievgueni Frolov (1941-), boxeur soviétique.
 Igor Frolov (1990-), coureur cycliste russe.
 Ilia Frolov (1984-), pentathlonien russe.
 Inna Frolova (1965-), rameuse d'aviron ukrainienne.
 Lioudmila Frolova (1953-), joueuse de hockey sur gazon soviétique.
 Nina Frolova (1948-), rameuse d'aviron soviétique.
 Sergiy Frolov (1992-), nageur ukrainien.
 Tatiana Frolova (1967-), gymnaste artistique soviétique.
 
 Vladislav Frolov (1980-), athlète russe.

Patronyme russe